Ву́лиця Га́ршина — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Гаршина — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Гаршина — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Гаршина — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Гаршина — вулиця в місті Харків.

Вулиці, названі на честь людей